Ермоловское сельское поселение:

Рязанская область
 Ермоловское сельское поселение — входит в Касимовский район
 Ермоловское сельское поселение — входило в Скопинский район

Ульяновская область
 Ермоловское сельское поселение — входит в Вешкаймский район